Sloten (Friesland), voormalige Friese gemeente en een van de Friese elf steden in de gemeente De Friese Meren
 Sloten (Noord-Holland), een dorp en voormalige gemeente in Noord-Holland, nu onderdeel van de gemeente Amsterdam
 Sloten (gemeente Noord-Holland), een voormalige gemeente ten westen van Amsterdam die bestond van 1816-1921 
 Sloten (arbeid), het graven of uitdiepen van een sloot
 Het meervoud van slot (sluiting) 
 het meervoud van slot (burcht (kasteel)
 Het meervoud van sloot (watergang)